Földes Ferenc (?–?) iskolaigazgató, a Székely Nemzeti Tanács tagja
Földes Ferenc (1910–1943) filozófus
Földes Ferenc (1910–1997) orvos, aneszteziológus